

Persone 
 Anders Christiansen – calciatore danese
 Carl Emil Christiansen – calciatore danese
 Christian Christiansen – fisico danese
 Christian E. Christiansen – regista, sceneggiatore e attore danese
 Claus Christiansen – calciatore danese
 Friedrich Christiansen – aviatore e militare tedesco
 Hans Christiansen – pittore ed artigiano tedesco
 Hans Jørgen Christiansen – calciatore danese
 Henning Christiansen – compositore danese
 Isobel Christiansen – calciatrice inglese
 Jack Christiansen – sportivo statunitense 
 Jan Christiansen – allenatore di calcio norvegese
 Jesper Christiansen – calciatore danese
 Kent Christiansen – calciatore danese
 Larry Christiansen – scacchista statunitense
 Liv Christiansen – ex sciatrice alpina norvegese
 Mads Christiansen – pallamanista danese
 Martin Christiansen – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Max Christiansen – calciatore tedesco
 Morten Christiansen – ex calciatore danese
 Nanna Christiansen – calciatrice danese
 Peter Christiansen – ex canottiere danese
 Peter Buch Christiansen – calciatore danese
 Rasmus Christiansen – calciatore danese
 Sigurd Christiansen – scrittore e drammaturgo norvegese
 Thomas Christiansen – calciatore ispano-danese
 Thue Christiansen – insegnante, designer e politico groenlandese
 Tiril Sjåstad Christiansen – sciatrice freestyle norvegese
 Tom Christiansen – ex saltatore con gli sci norvegese
 Vetle Sjåstad Christiansen – biatleta norvegese

Altro 
 8313 Christiansen – asteroide della fascia principale 
 Christiansen – ghiacciaio situato della Terra della Regina Maud, Antartide
 Christiansen – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 Henrik Christiansen